Aux frontières du réel est le titre de plusieurs œuvres :

 X-Files : Aux frontières du réel (The X-Files), série télévisée américaine diffusée entre 1993 et 2002 ;
 Aux frontières du réel, série de livres inspirée de la série télévisée parue entre 1996 et 2001 ;
  Aux frontières du réel (The Springfield Files), dixième épisode de la  des Simpson diffusé en 1997.